Вандьє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на схід від Парижа, 145 км на південний схід від Ам'єна, 80 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 145,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вандьєр на сайті французького Національного інституту географії
 Вандьєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вандьєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вандьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вандьєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена